Девятый канал может означать:
 Девятый канал — израильский русскоязычный телевизионный канал.
 Девятый канал — российский региональный телевизионный канал с центром вещания из Краснодара.
Девятый Канал — российский региональный телевизионный канал с центром вещания из Старий Оскола.
 Девятый канал — российский региональный телевизионный канал с центром вещания из Москве.
 Канал 9:
 Канал 9 (Крагуевац) — сербский региональный телевизионный канал.
 Канал 9 (Нови-Сад) — сербский городской телевизионный канал.